Микаэ́ль Ре́нберг (; 5 мая 1972, Питео, Швеция) — профессиональный шведский хоккеист,  правый нападающий, чемпион мира в составе сборной Швеции. Провёл десять сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Биография 
На драфте НХЛ 1990 года выбран под общим 40 номером командой «Филадельфия Флайерз». В Национальной хоккейной лиге выступал с 1993 по 2004 год. В своём первом сезоне в НХЛ (1993/94) установил клубный рекорд команды «Филадельфия Флайерз» — стал самым результативным новичком в истории клуба, набрав 82 очка (38 голов и 44 передачи) в 83 играх.

«Легион Смерти» 
Один из игроков знаменитого «Легиона Смерти» — первого звена «Филадельфии Флайерз» в 1995—1997 гг. в составе центрфорварда Эрика Линдроса, левого крайнего Джона Леклера и правого крайнего Микаэля Ренберга. Звено получило прозвище за способность морально подавлять соперника и умение вести жёсткую игру.

Награды и достижения 
 Чемпион Европы среди юниоров (1990)
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1992)
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (1993)
 Серебряный призёр чемпионата мира (1993, 2003)
 Включён в символическую сборную чемпионата мира (1993)
 Включён в символическую сборную новичков НХЛ (1994)
«Викинг Эворд» — лучший шведский игрок в НХЛ (1995)
 Чемпион мира (1998)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2001)
 «Золотая шайба» — лучший игрок чемпионата Швеции (2001)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 
 
 
 
 
 Микаэль Ренберг — профиль на Hockey-Reference.com 
 Микаэль Ренберг — биография на сайте Legends of Hockey 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные правые нападающие
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Питео»
Игроки ХК «Лулео»
Игроки ХК «Шеллефтео»